Knúkur – monte situato nella località di Oyri, sull'isola faroese di Eysturoy, alto 699 metri.
 Knúkur – monte situato sull'isola faroese di Borðoy, alto 642 metri
 Knúkur – rilievo situato sull'isola faroese di Mykines, alto 560 metri.
 Knúkur – rilievo situato nella località di Leirvík, sull'isola faroese di Eysturoy, alto 463 metri.
 Knúkur – rilievo situato sull'isola faroese di Svínoy, alto 463 metri.
 Knúkur – rilievo situato sull'isola faroese di Svínoy, alto 460 metri.
 Knúkur – rilievo situato sull'isola faroese di Sandoy, alto 369 metri.